Siemonsen ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Siemonsen (1882–1958), deutscher lutherischer Pastor und Propst, zuletzt Propst von Schleswig
 Jane Voigt (geborene Siemonsen; 1875–1961), deutsche Politikerin (DVP)